Dard ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Dard (um 1715–1784), französischer Komponist und Musiker
 Émile Dard (1871–1947), französischer Diplomat
 Frédéric Dard (1921–2000), französischer Schriftsteller
 Georges Dard (1918–2001), französischer Fußballspieler
 Rachel Dard (* 1951), französischer Radrennfahrer

Geographie:
 Dard (Seille), Quellast der Seille (Saône)

Sonstiges:
 Dard (Volk), Volksgruppe im nördlichen Pakistan, nordwestlichen Indien und östlichen Afghanistan

Siehe auch:
 Dart